Molekulska formula -{C15H12I3NO4}- se može odnositi na:

 3,3’,5’-Trjiodotironin
 Trijodotironin